Dinilysia patagonica — викопний вид змій, що існував у пізній крейді в Південній Америці.

Скам'янілості 
Скам'янілі рештки змії знайдені у відкладеннях формації Байо-де-ла-Карпа в Патагонії на півдні Аргентини. Описаний по добре збереженому черепі та частковому скелеті.

Опис 
Змія сягала 1,5-3 м завдовжки. Вела наземний, можливо, риючий спосіб життя. Полювала на дрібних хребетних.

Філогенія 
Родинні зв'язки Dinilysia з іншими зміями за Wilson et all 2010:

Примітки

Література 
 A. S. Woodward. 1901. On some extinct reptiles from Patagonia, of the genera Miolania, Dinilysia, and Genyodectes. Proceedings of the Zoological Society of London 1901(1):169-184
 Caldwell, M.W. & Albino, A.A., 2002. Exceptionally preserved skeletons of the Cretaceous snake Dinilysia patagonica, Woodward, 1901. Journal of Vertebrate Paleontology 22: 861—866.
 Fossils (Smithsonian Handbooks) by David Ward
 Dinosaurus: The Complete Guide to Dinosaurs by Steve Parker. Pg. 99
 Fossil Snakes of North America: Origin, Evolution, Distribution, Paleoecology (Life of the Past) by J. Alan Holman

Викопні змії
Плазуни крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 1901